Predrag Marković (povjesničar), hrvatski povjesničar
 Predrag Marković (političar), srbijanski političar